Robin Mattias Johannes Pedersen (ur. 31 sierpnia 1996 w Oslo) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu IL Stalkameratene. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Syn Tronda Jørana Pedersena, również skoczka narciarskiego.

Przebieg kariery 
W grudniu 2013 w Notodden zadebiutował w FIS Cup, zajmując 15. oraz 12. miejsce. Dwa lata później na tej samej skoczni zajął trzecie miejsce w zawodach cyklu. 19 grudnia 2015 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 15. pozycję na skoczni w Rovaniemi. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. Zajął na nich 22. miejsce indywidualnie, zaś w konkursie drużynowym zdobył wraz z Mariusem Lindvikiem, Are Sumstadem i Halvorem Egnerem Granerudem srebrny medal.

W styczniu 2018 dwukrotnie zajął 7. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. 11 marca 2018 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce na skoczni w Oslo.

W 2018 zadebiutował w Letnim Grand Prix. W konkursach indywidualnych zajmował miejsca poza trzydziestką, natomiast drużynowy konkurs mieszany w Czajkowskim zakończył na 3. pozycji. W grudniu 2018 stawał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego: zajął 3. lokatę w Lillehammer i dwukrotnie zwyciężył w Ruce. Został powołany na zawody 67. Turnieju Czterech Skoczni. W drugim konkursie turnieju, 1 stycznia 2019 w Garmisch-Partenkirchen zajął 30. miejsce, zdobywając pierwszy w karierze punkt Pucharu Świata. W dalszej części sezonu 2018/2019 kilkukrotnie zajmował miejsca punktowane w ramach tego cyklu. Najwyżej sklasyfikowany był na 16. miejscu, w otwierającym Raw Air 2019 konkursie w Oslo. W Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 jeszcze trzykrotnie zajmował miejsca na podium: był 2. w Sapporo, Iron Mountain i Renie.

W Letnim Grand Prix 2019 najwyżej sklasyfikowany był na 11. miejscu, w zawodach w Hakubie. W zimowej części sezonu 2019/2020 startował głównie w Pucharze Świata, w większości występów zdobywając punkty. Najlepsze wyniki osiągnął w otwierającym sezon konkursie w Wiśle, gdzie był 9., oraz w kończących go zawodach Raw Air 2020 w Lillehammer, w których zajął 5. i 10. miejsce. W styczniu 2020 wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie stając na podium w Klingenthal. Sezon 2019/2020 Pucharu Świata ukończył na 29. pozycji w klasyfikacji generalnej ze 181 punktami.

W ramach Pucharu Świata 2020/2021 wystąpił jedynie w otwierającym go konkursie w Wiśle, w którym zajął 49. miejsce. W dalszej części sezonu startował w Pucharze Kontynentalnym, gdzie najwyżej klasyfikowany był na 4. pozycji.

We wrześniu 2021 zajął 7. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Czajkowskim. W grudniu 2021 dwukrotnie zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata czterokrotnie zdobywał punkty, a najwyżej klasyfikowany był na 18. pozycji, w styczniu 2022 w Willingen.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Pedersena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1996